Мазепи — український шляхетсько-козацький рід. Вперше зустрічається у 1544 році, коли українському шляхтичеві Миколі Мазепі-Колединському король Сигізмунд I Старий дав село Мазепинці на р. Кам'янці (Київщина) за те, що він одбуватиме кінно-військову службу при Брацлавському старості.

Представники 
 Микола Мазепа-Колединський
Михайло — київський зем'янин, отримав майбутні Мазепинці (на той момент пустку) від Сигізмунда ІІ Августа 1572 року мав двох синів:
Федір, котрий був отаманом у козацькому війську і ходив походами на поляків з Косинським, Лободою і Наливайком; з ними він потрапив до рук представників уряду, з ними його покарано на смерть у Варшаві.
 Микола
Степан (Стефан)-Адам, дружина — Марина (п.1707), з роду Мокієвських, пішла у черниці і стала ігуменею Фроло-Вознесенського манастиря у Києві.
Іван Мазепа (1639–1709) — Гетьман України (1687–1709)
 Олександра, дружина Павла, мати Івана Обидовських; дружина Івана (Яна) та мати Андрія Войнаровських.

Прізвище Мазепа зустрічається також у XX ст.
 Ісаак Мазепа — керівник уряду Української Народної Республіки періоду Директорії (серпень 1919 — травень 1920)
 Микола Мазепа — генерал-полковник УРК, дослідник українського козацтва
 Наталія Сингалевич-Мазепа — громадська діячка і лікар-бактеріолог
 Галина Мазепа-Коваль — українська художниця

 Мазепа Іван — директор більш ніж сотні радянських мультфільмів (студія Київнаукфільм)
 Ганна Політковська (в дівоцтві Мазепа) — російська журналістка.

Див. також 
 Мазепинці

Джерела 
 .— S. 183-186. 

Українські шляхетські роди
Українські козацькі роди